Jan W. van der Hoorn (1923-2017) - Nederlands schaatser die in 1947 de Elfstedentocht won
Jan J. van der Hoorn (1931-2016) - Nederlands schaatser die in 1956 met vier anderen als eerste over de finishstreep kwam tijdens de Elfstedentocht
Jan van der Hoorn (junior) - Nederlands schaatser die is getrouwd met Lenie van der Hoorn-Langelaan, winnares van de Elfstedentocht in 1985